HDV kan syfta på:

  HDV-infektion – en virussjukdom som angriper levern, se Hepatit D
 HDV (TV) – ett digitalt videoformat för inspelning av High-definition video